Duffy seht für:
 Duffy (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Duffy (Band), ehemalige britische Rockband
 Duffy (Krimi), Krimi-Reihe von Dan Kavanagh alias Julian Barnes
 Duffy Peak, Berg auf der antarktischen Alexander-I.-Insel
 Duffy Duck, Zeichentrickfigur
 Duffy-System, Blutgruppensystem, siehe Blutgruppe#Duffy-System

Siehe auch:
 McDuffie
 Dufy
 Duffey